Alejandro Schiavio (n. 1961) – ex rugbista a 15 argentino
 Angelo Schiavio (1905-1990) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Vincenzo Schiavio (1888-1954) – pittore italiano

Pagine correlate 
 Schiavo (disambigua)
 Schiavi (disambigua)